Марјета Грегорач (Љубљана, 14. јануар 1950) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1974. || Пролећни ветар || Ока
|-
| 1974. || Страх  || Диана
|-
| 1975. || Између страха и дужности  || /
|-
| 1976. || Идеалиста  || Минка
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер  || Аница
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Нолткеова
|-
| 1978. || Браво маестро  || Роза (као Мариета Грегорац)
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || Декла Полона
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Љетовање на југу (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа  || Полжова мајка
|-
| 1982. || Десети брат || Мајка Десетог брата
|-
| 1985. || Дочек || /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || /
|-
| 1988. || Дом за вешањe || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Тамничари || Милена
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа
Добитници награде Златна арена